Bidau steht für:

 einen alten Stadtteil von Dili, siehe Bidau
 einen Fluss im Gemeinde Dili, siehe Mota Bidau
 eine portugiesisch-malaiische Mischbevölkerung in Dili/Osttimor, siehe Topasse
 die kreolische Sprache Português de Bidau, siehe Portugiesische Sprache#Asien